Mol (spionage), een spion die voor twee kampen werkt
Dubbelspion (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit de jaren zestig